De volgende plaatsen:
 Calabrië, regio in Italië
 Calabria Citerior: middeleeuwse naam voor Noord-Calabrië
 Calabria Ulterior: middeleeuwse naam voor Zuid-Calabrië
 Cerchiara di Calabria, gemeente in Calabrië
 Reggio Calabria, doorverwijspagina

 De volgende personen:
 Andreas van Calabria, hertog van het huis Anjou-Sicilië
 Davide Calabria, Italiaans voetballer
 Fabio Calabria, Australisch wielrenner
 Giovanni Calabria, Italiaans priester en heilige, ook bekend als Don Calabria
 Karel van Calabria, hertog van het huis Anjou-Sicilië
 Philippe Calabria, Frans dominee

 Andere:
 Ruffo di Calabria, adellijk geslacht
 Slag om Calabria, ook bekend als de Slag bij Punta Stilo (1940)
 Destination Calabria, nummer van dj Alex Gaudino